Надёжная — станица в Отрадненском районе Краснодарского края, образует Надёжненское сельское поселение.

География 
Станица расположена в верховьях реки Малый Тенгинь (приток Урупа), в предгорьях, в 22 км юго-западнее районного центра — станицы Отрадная.

Территория Надёжненского поселения — 86,94 км².

История 
Станица основана в 1860 году.

Население

Административное устройство 
В состав Надёжненского сельского поселения входит одна станица Надёжная.

Известные уроженцы 
 Филиппов, Станислав Кириллович — русский советский писатель.

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации Надежненского сельского поселения Отрадненского района Краснодарского края
 На сайте Отрадненского района

Населённые пункты Отрадненского района